Форбс () — топонімічне прізвище, що походить від назви шотландського клану Форбс, який у свою чергу отримав назву від назви земель Форбс ( — «поле»)) в Абердинширі. Нащадки шотландського клану також були присутні з XVII століття в Ірландії, що дали початок прізвищам  або  та їх англіфікованій формі 

Відомі носії прізвища:
 Берті Форбс (; 1880—1954) — шотландсько-американський фінансовий журналіст, письменник, засновник журналу «Forbes».
 Біллі Форбс (;  1990) — футболіст островів Теркс і Кайкос, нападник.
  (; 1926—2013) — англійський кінорежисер, актор і сценарист.
 Вільям Форбс:
  (; 1870—1959) — американський банкір, державний діяч і дипломат.
 Вільям Александер Форбс (; 1855—1883) — британський зоолог.
 Джеймс Форбс:
 Джеймс форбс (; 1773—1861) — британський ботанік.
  (; 1952) — американський баскетболіст, учасник олімпійських ігор (1972).
  (; 1809—1868) — шотландський фізик.
  (; 1798—1868) — англійський історик шахів, професор східних мов.
 Колін Форбс (; 1976) — канадський хокеїст.
 Мішель Форбс (;  1965) — американська акторка.
 Маршалл Форбс (; 1980) — футболіст Кайманових Островів, який грав на позиції нападника.
 Ренді Форбс (; 1952) — американський політик-республіканець.
 Сашалі Форбс (; 1996) — ямайська спринтерка, олімпійська медалістка (2016).
 Стів Форбс (; 1947) — американський редактор, видавець і бізнесмен, онук засновника журналу «Forbes» Берті Форбса.
 Чарльз Форбс (; 1880—1960) — британський воєначальник, флотоводець, адмірал флоту Королівського військово-морського флоту (1940).

Вигадані персонажі 
 Керолайн Форбс () — одна з головних героїym телесеріалу «Щоденники вампіра».

Див. також 
 Форбс (ім'я)

Примітки